Schwimmbach ist der Name von geographischen Objekten:

 Schwimmbach (Aiterach), linker Zufluss der Aiterach vor Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schwimmbach (Vils), rechter Zufluss der Vils im Vilstalsee bei Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

 Schwimmbach (Leiblfing), Ortsteil der Gemeinde Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schwimmbach (Signau), Ort in der Gemeinde Signau, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

Siehe auch:
 Schwimbach